Het seizoen 1953-54 was de 2e editie van de Belgische Vierde Klasse of Bevordering.

R. Racing FC Montegnée, RFC Bressoux, RAA Louviéroise en KSV Waregem werden kampioen en promoveerden naar Derde Klasse

Gedegradeerde teams
Voor het seizoen waren 4 teams gegradeerd uit Derde klasse 1952-53:
 R. Union Halloise degradeerde na 13 seizoenen in derde klasse.
 RAA Louviéroise degradeerde na 13 seizoenen in derde klasse.
 Mol Sport degradeerde na 8 seizoenen in derde en tweede klasse.
 Helzold FC Zolder degradeerde na 4 seizoenen in derde en tweede klasse.

Gepromoveerde teams
Volgende twaalf teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Vijf clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 RLC Bastogne
 RAC Chèvremontois
 FC Nut en Vermaak Grobbendonck
 K. New Star AC Tervuren
 KFC Waeslandia Burcht
Drie clubs promoveerden na 1 seizoen terug naar nationale:
 R. Ans FC
 FC Houdinois
 KSC Menen
Eén club promoveerde na 2 seizoenen terug naar nationale:
 Everbeur Sport
Eén club promoveerde na 3 seizoenen terug naar nationale:
 RAS Renaisienne
Eén club promoveerde na 6 seizoenen terug naar nationale:
 RCS Andennais
Eén club promoveerde na 7 seizoenen terug naar nationale:
 KVV Looi Sport Tessenderlo

Deelnemende teams
Volgende 64 ploegen speelden in het seizoen 1953-54 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 4 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden Vierde Klasse

Bevordering A 

: Degradeerden na dit seizoen naar provinciaal voetbal

Bevordering B 

: Degradeerden na dit seizoen naar provinciaal voetbal

Bevordering C 

: Degradeerden na dit seizoen naar provinciaal voetbal

Bevordering D 

: Degradeerden na dit seizoen naar provinciaal voetbal

Promoverende teams
De vier kampioenen promoveerden naar Derde klasse 1954-55 op het eind van het seizoen:
 R. Racing FC Montegnée (kampioen reeks A) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 3e nationale.
 RFC Bressoux (kampioen reeks B) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 3e nationale.
 RAA Louviéroise (kampioen reeks C) promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 KSV Waregem (kampioen reeks D) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 3e nationale.

Degraderende teams
In elke reeks degradeerden de 3 laatst geëindige clubs naar de provinciale afdelingen. Volgende 12 clubs degradeerden:

S4: Onafgebroken aantal seizoenen in 4e nationale of hoger op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4